industria

OVV S.p.A.
 Optically Violent Variables – Oggetti astronomici sedi di violente emissioni, alcuni tipi sono detti blazar.